Chrysorrhoas oder auch Chrysoroas (griechisch  „goldströmend“) ist in der antiken Geographie der Name mehrerer Flüsse:

 Fluss bei Troizen, heute der Gephyraion im Westen von Trizina in Griechenland
 Fluss in Kolchis, heute der Kelasuri in Abchasien
 Fluss in Syrien bei Damaskus, heute der Barada

Außerdem:
 Beiname von Johannes von Damaskus